Femme Fatale — фатальна жінка.

Термін також може значити:

У музиці

Гурти 
 Femme Fatale — американський гурт.
 Femme Fatale — канадський гурт.

Альбоми 
 «Femme Fatale» — альбом Брітні Спірс.
 «Femme Fatale» — альбом американського гурту «Femme Fatale».

У кіно 

 «Фатальна жінка» — фільм 2002 року.

Інше 

 «Femme Fatales» — журнал для чоловіків.